Tanglewood Lake (engl. etwa für „Dickicht-See“) ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Tanglewood Lake (Indiana) im Jennings County
 Tanglewood Lake (Kansas) im Chautauqua County
 Tanglewood Lake (Minnesota) im Cass County
 Tanglewood Lake (Nebraska) im Lancaster County
 Tanglewood Lake (New York) im Delaware County
 Tanglewood Lake (Butler County, Ohio)
 Tanglewood Lake (Geauga County, Ohio)

Siehe auch:
 Lake Tanglewood